Синявин (см. также Сенявин)
 Синявин, Алексей Наумович (1716—1797) — адмирал, сын Наума Акимовича Синявина.
 Синявин, Игорь Иванович (1937 — 2000) — советский художник-нонконформист, писатель и идеолог русского неопаганизма и русского национализма
 Синявин, Наум Акимович (?—1738) — вице-адмирал, участник северной войны, главный командир галерного флота.